Іванов Ігор Сергійович (1945) — російський державний і політичний діяч, дипломат.
 Іванов Ігор Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни